wali – wieloznaczny termin arabski
 wali – gubernator wilajetu
 Wali – bóg w mitologii nordyckiej
 Wali – indonezyjski zespół muzyczny